Натуральне число 2059
 2059 рік до нашої ери
 2059 рік нашої ери